Lori – provincia dell'Armenia
Loris – genere di primati i cui membri sono detti, appunto, lori (invariabile al plurale)
Loriini – tribù di Uccelli Psittaciformi i cui membri sono detti lori (sing. lorio) o lorichetti
Lori – ipocoristico dei nomi propri di persona italiani Lora, Lorenza e Lorenzo
Lorì – torrente di Avesa, borgo veronese
Regno di Lori – Regno armeno del X-XII secolo

Persone
Fabrizio Lori – imprenditore italiano
Guglielmo Amedeo Lori – pittore italiano
Terzo Lori – partigiano italiano
William Edward Lori – arcivescovo cattolico statunitense

Altro 
 Lori Loud, personaggio della serie A casa dei Loud